Condado de Menard es el nombre de 2 condados en los Estados Unidos de América:

 Condado de Menard (Illinois)
 Condado de Menard (Texas)